Een verkeersweg:
 N172 (België)
 N172 (Frankrijk)
 N172 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing